Een vriendschappelijke verhouding. Deze term komt van het middeleeuwse Engelse amite, middeleeuwse Franse amité, het middeleeuwse Latijn amicitas en het Latijn amicus, dat vriend betekent. Amity wordt gebruikt in namen van organisaties in binnen- en buitenland.
Een van de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Amity (Arkansas)
Amity (Missouri)
Amity (Oregon)
 De fictieve badplaats in de film Jaws heet Amity Island.
 Een nummer van The Gathering afkomstig van het album if_then_else (2000).
 Een nummer van Elliott Smith afkomstig van het album XO (1998).